De A34 Cruiser Comet is een van oorsprong Britse tank,  geleverd vanaf september 1944 (tegen het eind van de Tweede Wereldoorlog) en in Engeland in gebruik was tot 1958. De Comet was de opvolger van de Cromwell en hoorde bij de reeks van Cruiser tanks.

De Comet maakte de Challenger overbodig en zorgde voor de ontwikkeling van de Centuriontank. Het nieuwe 77 mm HV-kanon werd gemonteerd in een lager profiel en een nieuwe koepel. Het nieuwe kanon was effectief tegen de Panther op gemiddelde afstand en soms tegen de Tiger 1 op korte afstand. Vanwege geldgebrek probeerde men zoveel mogelijk onderdelen van de Mk VI Crusader te gebruiken.

Er zijn 1186 Comets gemaakt.

Achtergrond 
Na een tijdje merkten de Britten dat hun Cruiser tanks niet efficiënt genoeg waren. Men vroeg om nieuwe zware Cruiser tanks die de Duitse modellen konden bereiken. Omwille van economische redenen gebruikte men zoveel mogelijk componenten van de toenmalige A15 Cruiser tank Mk VI Crusader. De eerste ontwerpen evolueerden naar de A24 Cruiser Tank Mk VII Cavalier-tank en de Cruiser Mk VII Centaur-tank.

De Cromwell had een aantal nieuwe geavanceerde functies gekregen, De nieuwe Meteor motor bleek zeer betrouwbaar en gaf de tank goede mobiliteit. Maar sommige problemen bleken gebaseerd op de aanzienlijke sprong in motorvermogen. De tank was geneigd om zijn sporen eraf te gooien als de spoorspanning niet goed was onderhouden. Er waren ook enkele problemen met het breken van de ophanging, deels vanwege de hoge snelheid. Daarom heeft de Cromwell een aantal ontwerpwijzigingen doorlopen.

Het grootste mankement had toch te maken met de vuurkracht. De Cromwell was oorspronkelijk ontworpen om de 57mm Ordnance QF 6 pounder te dragen. In de gevechten bleken deze bruikbaar te zijn tegen andere tanks maar zonder explosieve lading waren ze niet effectief genoeg. 

Er zijn verschillende pogingen geweest om de vuurkracht te verbeteren door een krachtiger kanon te monteren. Tijdens de ontwikkeling van de Cromwell en QF 75 mm kanon was er een nieuwe Vickers High Velocity 75mm tankkanon in ontwikkeling. Dit bleek te groot voor de Cromwell. Een voorafgaande versie voor een 17-pounder leidde tot de ontwikkeling van de A30 Cruiser Mk VIII Challenger. Op basis van de Cromwell moest de romp verlengd worden en een grotere koepel bovenop geplaatst worden om een tweede lader voor de 17-pounder mogelijk te maken.

Een hoge koepel werd als verplichting gesteld voor meer ammunitie, Dit leidde tot experimenten met de vergelijkbare A30 Avenger.

De verbetering van de Sherman naar de Sherman Firefly (Dat is een 17 pounder) was een stuk sneller dan de Challenger-productie en werd gedreven door de behoeften van de invasieproductie van Challenger in Normadië. Een Firefly zou worden uitgegeven aan elke troep. (die drie Cromwell's en één Sherman Firefly)

Specificaties 
 Bemanning: 5; Commandant, schutter, lader, machinist, bestuurder, rompschutter.
 Bepantsering: 32mm tot 102mm
 Hoofdbewapening: Een 77mm HV-kanon met 61 projectielen
 Extra bewapening: 2 keer een 7.92mm Besa MG met 5.175 kogels.
 Motor: Rolls-Royce Meteor Mark III V12 op benzine met 600 hp (447 kW)
 Brandstofcapaciteit: 530 L
 Maximale rij-afstand: 198 km
 Snelheid op de weg: 61 km/u

Britse tank in de Tweede Wereldoorlog